Stern des Nordens steht für:

 „Étoile du Nord“ – Stern des Nordens, Erzählung von Georges Simenon (1938/1940)
 Stern des Nordens (Film), französischer Film von Pierre Granier-Deferre (1982)